Orlando Luz e Marcelo Zormann erano i campioni in carica del Torneo di Wimbledon 2014 - Doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione.

Ly Nam Hoang e Sumit Nagal vincono il titolo battendo in finale Reilly Opelka e Akira Santillan con il punteggio di 7-64, 6-4.

Teste di serie

  Taylor Fritz /  Michael Mmoh (semifinale)
  Chung Yunseong /  Hong Seong Chan (primo turno)
  William Blumberg /  Tommy Paul (quarti di finale)
  Reilly Opelka /  Akira Santillan (finale)

  Miomir Kecmanovic /  Casper Ruud (semifinale) 
  Djurabeck Karimov /  Manuel Pena Lopez (primo turno) 
  Franco Capalbo /  Alvaro Lopez San Martin (primo turno) 
  Ly Nam Hoang /  Sumit Nagal (campioni)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2015